Pananjung (Pamulihan), een plaats in Indonesië
Pananjung (Tarogong Kaler), een plaats in Indonesië
Pananjung (Pangandaran), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing